Памятник Адаму Мицкевичу — памятник Адаму Мицкевичу в ряде городов разных стран мира.

Белоруссия 
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Минске.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Новогрудке.

Литва 
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Вильнюсе.

Польша 
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Варшаве.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Гожуве-Великопольском.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Кракове.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Познани.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Пшемысле.

Украина 
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Ивано-Франковске.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник во Львове.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Одессе.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Тернополе.
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Трускавце.

Франция 
 Памятник Адаму Мицкевичу — памятник в Париже.